

Geografia

Italia 
Antella – frazione di Bagno a Ripoli, nella città metropolitana di Firenze

Spagna 
Antella – comune della provincia di Valencia